Osoby o tym nazwisku:
 Anatolij Nurijew – ukraiński piłkarz
 Zija Nurijew – radziecki polityk